Mąż idealny – sztuka sceniczna Oskara Wilda

Filmy
 Mąż idealny – film z 1980 roku
 Mąż idealny – film z 1992 roku
 Mąż idealny – film z 1996 roku
 Mąż idealny – film z 1997 roku
 Mąż idealny – film z 1998 roku